Нария:

 Нария — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Нария — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Шариатпур.